Niemcy:
 Weinsheim – dzielnica Wormacji
 Weinsheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach
 Weinsheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm